Frolois (Meurthe-et-Moselle), Frankrijk
 Frôlois (Côte-d'Or), Frankrijk